Beöthy (geslacht)
 László Beöthy
 Pál Beőthy